Lütt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Wilhelm Lütt (1902–1973), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jörg-Uwe Lütt (* 1964), deutscher Handballtorwart
 Jürgen Lütt (1940–2012), deutscher Historiker